Модель IS-LM-BP (также BoP), или Манделла — Флеминга, — макроэкономическая модель, являющаяся расширением модели IS-LM. Если IS-LM моделирует автаркию, то есть закрытую экономику, то IS-LM-BP описывает малую открытую экономику. Экономика считается малой, если изменение её внутренней процентной ставки не влечёт изменения общемировой. Независимо сформулирована Робертом Манделлом и Маркусом Флемингом. Манделл, в частности, писал, что его модель подходит для Швейцарии, Бельгии и подобных им стран.

IS-LM-BP отражает краткосрочную взаимосвязь между номинальным обменным курсом, внутренней ставкой процента, совокупным выпуском (IS-LM игнорирует обменный курс). Модель Манделла — Флеминга использовалась для обоснования гипотезы о невозможной троице. Гипотеза гласит, что одновременное наличие фиксированного обменного курса, свободного движения капитала и независимой монетарной политики невозможно — правительство может одновременно осуществлять лишь две политики из трёх.

Модель

Допущения 
 Спот-курс и форвардный курс идентичны. Ожидается, что курсы будут неизменны в течение неопределённого периода.
 Фиксированный уровень номинальной заработной платы, имеются свободные ресурсы, отдача от масштаба постоянна. Следовательно, внутренний уровень цен постоянен, а внутреннее предложение — эластично.
 Налоги и сбережения монотонно возрастают по уровню дохода.
 Торговый баланс зависит только от доходов и обменного курса.
 Капитал совершенно мобилен, все ценные бумаги являются совершенными субститутами. Все инвесторы нейтральны к риску. Следовательно, спрос на деньги зависит только от дохода и процентной ставки. Инвестиции зависят от процентной ставки.
 Изменение внутренней процентной ставки не влияет на общемировую.

Переменные 
 Y — ВВП;
 C — потребление;
 I — инвестиции;
 G — государственные расходы (экзогенная переменная);
NX — чистый экспорт;
 M — номинальное предложение денег;
 P — уровень цен;
L — реальный спрос на деньги (предпочтение ликвидности);
 i — номинальная ставка процента;
 T — налоги;
 BP — профицит платёжного баланса;
 CA — профицит счёта текущих операций;
 KA — профицит счёта движения капиталов.

Уравнения 
Кривая IS:
.

Кривая LM:
.

Кривая BP (, платёжный баланс):
.

Примечания

Литература 
  (Tells the difference between the IS-LM-BP model and the Mundell–Fleming model.)

Макроэкономика